Le sigle PSQ peut vouloir dire :
 Parti socialiste du Québec
 Police de sécurité du quotidien, en France
 Planification Sanitaire Qualitative, notamment en Suisse et en France.